Ненний:

 Ненний, ирландский святой — см. Ниннид
 Ненний (историк), валлийский историк IX в., автор «Истории бриттов» (Historia Brittonum)
 Ненний (Нинниау) — персонаж «Истории» Гальфрида Монмутского (предположительно I в. до н. э.)